Les Fontetes (Castellar de la Ribera), corrent fluvial de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 Les Fontetes (Gurp), font múltiple al terme de Gurp, al municipi de Tremp (Pallars Jussà)
 Les Fontetes (Riells del Fai), fonts del municipi de Bigues i Riells (Vallès Oriental).
 Turó de les Fontetes, muntanya del municipi de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).